Зов за завръщане може да се отнася за:
 Зов за завръщане, филм от 1990 година;
 Зов за завръщане 2070, канадски телевизионен сериал от 1999 година;
 Зов за завръщане, филм от 2012 година.